Onder versterking wordt het sterker maken van iets verstaan.

 In de audio en elektronica wordt bedoeld dat een signaal vergroot wordt met behulp van een versterker

 In het oorlog en bij politie-acties is versterking het aanvullen van de manschappen zodat de eenheid sterker wordt
 Een Vesting of Fort (vesting)

 In de bouwkunde om iets 'sterker' te maken (bijvoorbeeld de wapening in beton of een dijkverzwaring)

 Textiel wordt in diverse vormen gebruikt als rubber- en kunststofversterking

 Bekrachtiging is het versterken van gedrag (psychologie).